Orquídea silvestre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Oncidium luridum.
 El nombre común de la planta Orchis mascula.